Az 1960-as Tour de France volt a 47. francia körverseny. 1960. június 26-a és július 17-e között rendezték. 1938 után először vett részt Németország csapata a versenyen. Nagy-Britannia és a nemzetközi csapat versenyzői sorra kiestek a túra végére, így a pontversenyből is. Jacques Anquetil 1957 bajnoka és az 1960-as Giro d’Italia nyertese, elfáradt és nem indult a versenyen, a francia csapat vezére így Roger Rivière lett.

Rivière megnyerte az első időfutamot, mégis Gastone Nencini került az élre. 1959 győztese Federico Bahamontes betegség miatt visszalépett a második szakaszon. A hatodik szakaszon Jan Adriaenssens belga kerekes 15 perces előnnyel vette át a vezetést. Nencini a tizedik szakaszon a Col de Aubisque lejtőin behozta lemaradását és átvette a sárga trikót, a mások helyen Rivière állt 32 másodperccel. A tizennegyedik szakaszon az egyik lejtős kanyarban Roger Rivière kisodródott és húszméteres szakadékba zuhant, életveszélybe nem került de kerékpáros pályafutása véget ért.

Jan Adriaenssens került a második helyre, de a Pyreneusokban  Graziano Battistini behozta és az összetettben ő lett a második.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny 
A pontversenyben is új szabályok léptek érvénybe.

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra  

Tour
Tour de France